Deze hits waren in 2003 Alarmschijf op Radio 538:

Muziek in 2003
2003